Colispora är ett släkte av svampar. Colispora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Colispora